Cupa UEFA 1996-1997 a fost a 26-a ediție a competiției de fotbal Cupa UEFA și a 39-a dacă se iau în calcul cele 13 ediții ale Cupei Orașelor Târguri (Inter-Cities Fairs Cup).

Runda preliminară 

|}

Calificări 

|}

Prima rundă 

|}

Runda a doua 

|}

Optimi 

|}

Sferturile 

|}

Semifinalele 

|}

Finala 
 

|}

Vezi și 
 Liga Campionilor 1996-1997
 Cupa UEFA Intertoto 1996

Legături externe 
 Official Site
 Rezultate la RSSSF.com

Sezoanele Cupei UEFA
1996 în fotbal
1997 în fotbal